Qele, Qele (Келе Келе, транслитерация  «Давай, давай») — песня, с которой 20 мая 2008 года Sirusho представила Армению на международном конкурсе песен «Евровидение 2008». Авторы песни: Сирушо (Sirusho), Х. А. Тер-Овакимян (). Песня заняла 4 место с 199 баллами в финале, а в первом полуфинале конкурса — 2 место с 139 баллами. Песня исполнена на армянском и английском языкax.



См. также 
 Армения на «Евровидении-2008»

Примечания 

Песни по алфавиту
Песни Армении на «Евровидении»
Песни «Евровидения-2008»
Песни на армянском языке
Песни на английском языке